Йона Косашвили () — израильский шахматист, гроссмейстер (1994). Доктор медицины.

С 1972 живет в Израиле.
В составе сборной Израиля участник 2-х Олимпиад (1990 и 1998). На 29-й Олимпиаде (1990) в Нови-Саде показал 2-й результат на своей доске.

Йона Косашвили — хирург-ортопед, специализируется в артроскопии и полной замене суставов. Работает в больнице «Бейлинсон» Медицинского центра имени Ицхака Рабина.

Женат на международном мастере Софии Полгар. У пары двое детей, Алон (2000) и Йоав (2003).

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

 Краткая биография Йона Косашвили 

Шахматисты Израиля